Florencia Zaccanti es una modelo, promotora de carreras automovilísticas, vedette, showgirl e influencer argentina. Nacida en San Nicolás, Buenos Aires (aunque vivió hasta su adolescencia en Carlos Paz, Córdoba) e hija del reconocido ex futbolista y entrenador de Racing y Belgrano de Córdoba, Cosme Zaccanti. Su pico de fama llegó tras su participación en la edición 2015 de Gran Hermano Argentina y, desde entonces, aparece ocasionalmente en los medios nacionales.

Inicios como promotora en el mundo del automovilismo 

Desde muy jóven, Florencia incursionó en el ambiente del automovilismo nacional, puntualmente el Turismo Carretera, como promotora o "grid girl". Al ser una actividad itinerante, la nicoleña recorrió por años el país junto a los equipos de las diversas marcas de la competición. Fue galardonada en varias oportunidades por revistas o programas temáticos del automovilismo, que la destacaron entre las promotoras más bellas o más simpáticas, siendo además una curiosidad el hecho de tener un padre relativamente célebre.

Chica de Reality Shows 

En 2015, Flor formó parte del elenco escogido para la edición argentina de ese año del popular formato televisivo Gran Hermano, reality show al que ingresó -seleccionada por el público- como reemplazo de un participante que decidió retirarse voluntariamente. Desde la misma noche en la que fue presentada su postulación -en el envío televisivo conocido como "El Debate"-, quedó claro que su intención sería pisar fuerte, tanto por sus declaraciones al respecto de cuál sería su estrategia como por hacer comentarios despectivos que fueron discutidos por una de las panelistas. Ganado el derecho de participar, ya desde su ingreso a la casa cumplió las expectativas, mostrándose deshinibida y de armas tomar. Constantes topless, bailes sexies y situaciones picantes acompañaron su estadía en la casa, derivando finalmente en encuentros sexuales (acostada en la misma cama, masturbó a dos de sus compañeros bajo las sábanas) que dieron mucho que hablar, pero no generaron que el público se identifique con su personaje, resultando rápidamente eliminada.
Tras las apariciones de rigor en diversos medios, derivadas de su expulsión del juego, especialmente en revistas para el público masculino, ese mismo año sería anunciada su participación en otro reality show, "Jugando con Fuego" (la versión latina del envío de Netflix "Too Hot to Handle"), que consta de un grupo de hombres y mujeres exclusivamente atractivos físicamente conviviendo en un entorno paradisíaco, que van siendo eliminados de la competencia al sucumbir al más mínimo tipo de intercambio sexual, incluso cuando son testeados con desafíos que fomentan el roce.

Escándalos y amoríos 

Previamente a su ingreso a Gran Hermano, Zaccanti ya había aparecido en medios nacionales, mencionada como la tercera en discordia entre el futbolista Daniel Osvaldo y la actriz y cantante Jimena Barón. Amorío para muchos confirmado, aunque nunca oficializado por ella, no sería el último de una larga lista de romances, algunos atribuídos y otros reconocidos, que se le endilgarían a Florencia: el tenista argentino Juan Martín del Potro , el futbolista Iván Pillud, los periodistas Flavio Azzaro  y Fabián Doman, además de Patricio Sills y el automovilista Emanuel Moriatis. Del mismo modo, y como la nicoleña ha comentado en más de una oportunidad que también la atraen las mujeres, se difundieron supuestos rumores de una relación con la modelo cordobesa María del Mar Molar.
Como podría esperarse, por su oficio de procedencia y por su frontal modo de expresarse sin tapujos respecto de su sexualidad, Zaccanti también debió enfrentar acusaciones de ser una prostituta, que siempre desestimó, aunque afirmó haber recibido propuestas de dinero a cambio de sexo en muchas oportunidades.

TV y teatro 

Aprovechando la exposición ganada, durante los años 2016 y 2017 Flor fue habitualmente invitada a programas de TV, cómo "Animales Sueltos", "Tocala", "Morfi", "La Noche" o "AM (Antes del Mediodía)", llegando a integrar brevemente el staff del programa "Nosotros a la Mañana". Además, durante la temporada estival argentina, se estrenó como vedette en el teatro de revista, participando de la obra "Joya nunca taxi, boy" en la ciudad de Mar Del Plata.

Actualidad 

Desde entonces, la nicoleña ha explotado con mayor éxito sus concurridas cuentas de redes sociales desde donde, cada tanto, sus candentes publicaciones son recogidas por sitios online que destacan su belleza, aunque también ha participado como columnista de la Revista Hombre y de eventos y desfiles de la edición local de Playboy. Sin embargo, un episodio de 2018 en el que fue acosada por un seguidor que amenazó con violarla y le enviaba hórridos mensajes, desencadenó una crisis en Florencia, que comenzó terapia y un proceso de introspección que la llevó a revivir traumas de la infancia -como el abuso que sufrió a los cinco años y se animó a contar en TV- pero también la necesidad de cambiar su estilo de vida, abandonando el alcohol y dejando de fumar, para luego cambiar su alimentación hacia el veganismo. Esta etapa incluyó también la remoción de los implantes mamarios que se había agregado cuando era más jóven, arrepintiéndose de lo que consideró "un delirio".

Referencias 

Modelos de Argentina
Nicoleños
Vedettes de Argentina
Participantes de Gran Hermano Argentina

Enlaces externos 

 Perfil personal y oficial en Instagram
 Perfil personal y oficial en Twitter
 Perfil personal y oficial en Cameo
 Perfil personal y oficial en Facebook